Guidoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Guidoni (1880–1928), italienischer Flugpionier und General
 Dorival Guidoni Júnior (* 1972; Doriva), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Gregorio Papareschi di Guidoni (vor 1116–1143), bürgerlicher Name von Papst Innozenz II.

 Umberto Guidoni (* 1954), italienischer Physiker, Astronaut und Politiker
     

Guidoni bezeichnet außerdem:

 (10605) Guidoni, ein Asteroid des Hauptgürtels